Questa pagina descrive le statistiche dei piloti di Formula 1. In grassetto i piloti titolari nella categoria, su sfondo dorato i piloti campioni del mondo.

Legenda

Statistiche aggiornate al Gran Premio d'Arabia Saudita 2023.

Approfondimenti

Prima fila, Giri veloci, Podi

Punti, Record multipli, Altri record

Titoli mondiali

Titoli mondiali vinti

Titoli mondiali consecutivi

Campione del Mondo più giovane

Campione del Mondo più anziano

Maggior vantaggio sul secondo

Minor vantaggio sul secondo

Stagioni disputate prima di vincere il mondiale

Gran Premi disputati prima di vincere il mondiale

Vicecampioni del Mondo

Piazzamenti nei primi tre del mondiale

Gran Premi

Gran Premi disputati
Per Gran Premi disputati si intendono i Gran Premi in cui il pilota si è schierato in griglia.

(ad esempio Rubens Barrichello ha preso parte a 326 GP, ma si è schierato 322 volte, quindi il valore immesso è 322)

Stagioni disputate

Gran Premi con lo stesso costruttore 
(N.B. Nella tabella seguente sono evidenziate in grassetto solo le accoppiate pilota-scuderia attualmente in attività)

Pilota più giovane al via di un Gran Premio

Pilota più anziano al via di un Gran Premio

Giri percorsi in carriera

Chilometri percorsi in carriera

Gran premi conclusi
Le due tabelle seguenti considerano anche i gran premi in cui il pilota si è ritirato ma è stato classificato, avendo coperto almeno il 90% della distanza totale del Gp.

Gran Premi consecutivi conclusi

Vittorie

Totali

Vincitore più giovane

Vincitore più anziano

Percentuale di vittorie

Vittorie consecutive

Vittorie consecutive dalla prima gara della stagione

Vittorie in una stagione

Percentuale di vittorie in una stagione

Stagioni consecutive con almeno una vittoria

Minor numero di gare disputate prima di vincere

Maggior numero di gare disputate prima di vincere

Vittorie nello stesso Gran Premio

Vittorie nel Gran Premio di casa

Vittorie con lo stesso costruttore
(N.B. Nella tabella seguente sono evidenziate in grassetto solo le accoppiate pilota-scuderia attualmente in attività)

Gran Premi vinti da un debuttante

Vittoria con posizione di partenza peggiore

Vittorie ottenute senza aver mai vinto il mondiale

Pole position

Totali

Pilota più giovane in pole position

Pilota più anziano in pole position

Percentuale di Pole position

Pole position consecutive

Pole position consecutive dalla prima gara della stagione

Pole position in una stagione

Percentuale di Pole position in una stagione

Stagioni consecutive con almeno una Pole position

Minor numero di qualifiche disputate prima di ottenere una Pole

Maggior numero di qualifiche disputate prima di ottenere una Pole

Pole position nello stesso Gran Premio

Pole position nel Gran Premio di casa

Pole position con lo stesso costruttore
(N.B. Nella tabella seguente sono evidenziate in grassetto solo le accoppiate pilota-scuderia attualmente in attività)

Numero di Pole senza vittorie

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Statistiche di Formula 1
de:Formel-1-Statistik